Det finns flera kungligheter med titeln Filip I:

 Filip av Rouvres, Filip I av Burgund
 Filip I av Frankrike
 Filip den ädelmodige, Filip I av Hessen
 Filip I av Kastilien, "Filip den sköne"
 Filip IV av Frankrike, Filip I av Navarra, "Filip den sköne"
 Filip I av Orléans
 Filip II av Spanien, Filip I av Portugal, Filip I av Aragonien
 Filip I av Taranto
 Filip I av Makedonien
 Filip I av Pommern

de:Liste der Herrscher namens Philipp#Philipp I.